Делянкир () е село в Оймяконски улус, Якутия, Русия. Разположено е на брега на река Нера, на около 174 km източно от улусния център Уст Нера. Към 2016 г. населението на селото е 3 души.

Население

Климат 
Делянкир е едно от най-студените селища на Земята. Счита се, че заема трето място след Оймякон и Верхоянск като най-студено селище. Въпреки че Оймякон и Верхоянск се смятат за полюсите на студа, в Делянкир са измерени даже по-ниски средни годишни температури (-16.8 °C) в периода 1951 – 1989 г. Най-ниската измерена температура тук е -65 °C.

Източници 

Села в Якутия